AJBA steht für:

 All Japan Band Association, japanischer Dachverein für Blasmusik 
 Australian Journal of Biblical Archaeology, eine Fachzeitschrift zur Biblischen Archäologie

Abkürzung